Sommerhäuser steht für:

 Sommerhäuser (2017), deutsches Filmdrama von Sonja Maria Kröner
 Sommerhäuser (Gemeinde Wiesmath), Ortsteil von Wiesmath, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Sommerhaus
 Sommerhausen